Дубля́ны () — город во Львовской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Находится в 7 километрах от г. Львова.

История 
Первое упоминание о Дублянах относится к 1468 году , по другим данным — к 1440 году .

Наличие на окраине Дублян разных видов почвы, интересный гидрологический режим местности и её растительность послужили стимулом для создания здесь в 1856 году частной сельскохозяйственной школы, которая впоследствии несколько раз меняла свой статус (1858 — Высшая сельскохозяйственная школа, 1901 — Сельскохозяйственная академия, с 1919 г. — агрономическое отделение Львовской Политехники). В начале XX века здесь было около полутора тысяч студентов, в основном из Царства Польского.

После распада Австро-Венгрии Угнев оказался в составе Львовского воеводства Польши, в сентябре 1939 года — вошёл в состав СССР, в ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. был оккупирован немецкими войсками.

В 1978 году Дубляны получили статус города.

В январе 1989 года численность населения составляла , в это время здесь действовали ремонтно-механический завод и Львовский сельскохозяйственный институт.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в городе завода.

Экономика 
В городе около 50 средних и малых предприятий.

Образование 
 Львовский национальный аграрный университет (здесь же расположены научно-исследовательское хозяйство университета и дендропарк площадью 2,5 га).

Транспорт 
 железнодорожная станция Дубляны-Львовские Львовской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Дубляны

Города Львовской области